Лев Пу́шкин:
 Пушкин, Лев Александрович (1723—1790) — артиллерии полковник, дед А. С. Пушкина.
 Пушкин, Лев Анатольевич (1870—1920) — оренбургский вице-губернатор, камергер. Внучатый племянник А. С. Пушкина.
 Пушкин, Лев Сергеевич (1805—1852) — брат и литературный секретарь А. С. Пушкина, боевой офицер.